Константи́н Васи́льевич Красноба́ев (12 сентября 1941, Салехард Тюменской области) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор МГУ; главный научный сотрудник Института Космических Исследований РАН.

Специалист в области космическая газовая динамика. Опубликовано ок. 100 научных работ, монография.

 1969 выпускник механико-математического факультета МГУ специальности «Механика»
 1969—1981 сотрудник Института космических исследований АН СССР, Московского радиотехнического института АН СССР
 1972 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Перенос ионизующей радиации в неравновесных условиях»
 1981 преподаватель кафедры аэромеханики и газовой динамики механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
 1985 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Динамика газа в поле ионизирующего излучения»
 1988 профессор кафедры аэромеханики и газовой динамики
 1997 звание профессор
 2009 Заслуженный профессор МГУ

Научный вклад 
 Основные работы посвящены исследованию динамики и устойчивости плазмы, нагреваемой частицами высоких энергий (ультрафиолетовыми и рентгеновскими квантами, космическими лучами).
 Исследовано влияние спектральных и угловых характеристик излучения на ионизационную и тепловую структуру газа, окружающего источник неравновесного излучения.
 На основе аналитических и численных методов выявлены особенности сверхзвукового обтекания источников тепловыделения и полученные результаты применены к решению ряда астрофизических и прикладных задач.
 Теоретически предсказано обнаруженное впоследствии с помощью экспериментов на космических аппаратах явление анизотропного истечения газа из ядра кометы, а также установлено, что положение максимума яркости свечения кометы не совпадает с положением её ядра.
 Путём анализа устойчивости фронтов ионизации установлены новые эффекты роста возмущений и их связь с проблемой происхождения нерегулярных движений межзвёздной среды.
 Один из авторов модели взаимодействия солнечного ветра с межзвёздной средой.

Учебно-методическая деятельность 
Читает спецкурсы:
 «Механика сплошной среды»
 «Основы механики сплошной среды»
 «Радиационная газовая динамика»
 «Гидродинамическая теория космической плазмы»
А также руководит спецсеминарами по аэромеханике и газовой динамике и по газовой динамике.

Основные научные труды 
 В. Б. Баранов, К. В. Краснобаев, А. Г. Куликовский. // ДАН СССР, 1970, т. 194, № 1.
 В. Б. Баранов, К. В. Краснобаев. // Гидродинамическая теория космической плазмы. М. : Наука. 1977.
 К. В. Краснобаев, Р. А. Сюняев . // Изв. АН СССР. МЖГ. 1983, № 3.
 М. А. Вергазов, К. В. Краснобаев. // Письма в Астрон. журн., 1985, т. 11, № 7.
 К. В. Краснобаев. // Письма в Астрон. журн., 2001, т. 27, № 2 .

Награды 
 1982 Лауреат премии им. С. А. Чаплыгина за монографию «Гидродинамическая теория космической плазмы» (с В. Б. Барановым)
 1991 Лауреат премии имени М. В. Ломоносова 1 степени МГУ за цикл работ «Сверхзвуковое обтекание тел при наличии внешних источников энерговыделения» (с П. Ю. Георгиевским, В. А. Левиным)

Ссылки 
 О кафедре Аэромеханики и газовой динамики/ Cостав кафедры / Краснобаев К.В.
 профиль на сайте Летопись Московского университета 
 данные на сайте Российского Национального комитета по теоретической и прикладной механике.

Примечания 

Механики России
Механики СССР
Физики России
Физики СССР
Физики по алфавиту
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Заслуженные профессора МГУ
Сотрудники ИКИ РАН
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ